Вяземский район — названия административных и муниципальных районов в России:

 Вяземский район — в Смоленской области.
 Вяземский район — в Хабаровском крае.